Владисла́в Киселёв:
 Киселёв, Владислав Андреевич (род. 1997) — российский ориентировщик на лыжах.
 Киселёв, Владислав Владимирович (род. 1980) — российский футболист.